Gunnar Söderström kan referera till nedan personer:

Gunnar Söderström (konstnär), svensk målare, tecknare, skulptör, grafiker och teaterdekoratör.
Gunnar Söderström (militär), svensk militär.